Уступ — многозначный термин:

 Уступ карьера
 Уступ (планетная номенклатура)
 Уступ — в архитектуре изменение размера перекрытия здания с увеличением высоты, за счёт чего здание приобретает ступенчатый профиль.